Die Saison 1993/94 war die 55. Spielzeit der Eliteserien, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt der Lillehammer IK.

Furuset IF und Frisk Asker stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Grunnserien absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 18 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Eliteserien, während die beiden Letztplatzierten in die zweite Liga abstiegen. Die sechs bestplatzierten Mannschaften der Eliteserien qualifizierten sich für die Playoff-Zwischenrunde, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die vier Erstplatzierten der Grunnserien erhielten zwischen einem und vier Bonuspunkten für die Eliteserien. Die beiden Letztplatzierten der Eliteserien mussten in der Relegation gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga antreten. Die Playoffs wurden zunächst in zwei Gruppen zu je drei Mannschaften ausgespielt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Playoff-Halbfinale. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Grunnserien 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Eliteserien 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Playoff-Zwischenrunde

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1993
Eishockeysaison 1993/94